Jankowice (powiat Brzeziński), een plaats in het Poolse district Brzeziński, woiwodschap Łódź
 Jankowice (powiat Chełmski), een plaats in het Poolse district Chełmski, woiwodschap Lublin
 Jankowice (powiat Chrzanowski), een plaats in het Poolse district Chrzanowski, woiwodschap Klein-Polen
 Jankowice (powiat Działdowski), een plaats in het Poolse district Działdowski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Jankowice (powiat Grójecki), een plaats in het Poolse district Grójecki, woiwodschap Mazovië
 Jankowice (powiat Grudziądzki), een plaats in het Poolse district Grudziądzki, woiwodschap Kujavië-Pommeren
 Jankowice (powiat Jarosławski), een plaats in het Poolse district Jarosławski, woiwodschap Subkarpaten
 Jankowice (powiat Kętrzyński), een plaats in het Poolse district Kętrzyński, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Jankowice (powiat Kutnowski), een plaats in het Poolse district Kutnowski, woiwodschap Łódź
 Jankowice (powiat Oławski), een plaats in het Poolse district Oławski, woiwodschap Neder-Silezië
 Jankowice (powiat Opatowski), een plaats in het Poolse district Opatowski, woiwodschap Świętokrzyskie
 Jankowice (powiat Poznański), een plaats in het Poolse district Poznański, woiwodschap Groot-Polen
 Jankowice (powiat Proszowicki), een plaats in het Poolse district Proszowicki, woiwodschap Klein-Polen
 Jankowice (powiat Pszczyński), een plaats in het Poolse district Pszczyński, woiwodschap Silezië
 Jankowice (powiat Raciborski), een plaats in het Poolse district Raciborski, woiwodschap Silezië
 Jankowice (powiat Radomski), een plaats in het Poolse district Radomski, woiwodschap Mazovië
 Jankowice (powiat Radomszczański), een plaats in het Poolse district Radomszczański, woiwodschap Łódź
 Jankowice (powiat Szydłowiecki), een plaats in het Poolse district Kutnowski, woiwodschap Mazovië